Monte-Carlo Rolex Masters 2013 — 107-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Рокебрюн—Кап-Мартен и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP Masters 1000.

В 2013 году турнир прошёл с 13 по 22 апреля на кортах Monte-Carlo Country Club. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Боб Брайан и  Майк Брайан

Соревнования

Одиночный турнир 

 Новак Джокович обыграл  Рафаэля Надаля со счётом 6-2, 7-61
 Джокович выигрывает 3й титул в сезоне и 37й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Надаль уступает 2й финал в сезоне и 23й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный турнир 

 Жюльен Беннето /  Ненад Зимонич обыграли  Боба Брайана /  Майка Брайана со счётом 4-6, 7-64, [14-12].
 Беннето выигрывает 1й титул в сезоне и 7й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Зимонич выигрывает 2й титул в сезоне и 48й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Monte-Carlo Rolex Masters

 Мировой Тур ATP 2013 года
 Мировой тур ATP Мастерс 1000

Ссылки 
 Официальный сайт    
 

Monte-Carlo Masters по годам
Апрель 2013 года